Buchbächlein ist ein Gewässername:

 Buchbächlein (Bibert), rechter Zufluss der Bibert vor Unternbibert, Gemeinde Rügland, Landkreis Ansbach, Bayern
 Buchbächlein (Schorgast), auf dem Unterlauf Gerbersbach, rechter Zufluss der Schorgast vor Ludwigschorgast, Landkreis Kulmbach, Bayern

Siehe auch:
 Buchbach